Владимир Петрович Дикий () — советский и украинский футболист и тренер. Мастер спорта (1982).

Известен по выступлениям за «Волынь» (Луцк), работал тренером в этом клубе.

Карьера 
 Карпаты (Львов) (1979—1981; высшая лига — 27 игр, первая лига — 61 игра, 10 голов)
 Металлист (Харьков) (1982; высшая лига — 6 игр, 2 гола)
 СКА «Карпаты» (1983—1985; первая лига — 74 игры, 10 голов)
 Нива (Тернополь) (1985; вторая лига — 19 игр, 1 гол)
 Нефтяник (Ахтырка) (1986; вторая лига — 9 игр)
 Волынь (Луцк) (1988—1996; вторая лига — 165 игр, 62 гола; высшая лига Украины — 119 игр, 22 гола)
 Верес (Ровно) (1996—1997; первая лига Украины — 36 игр, 1 гол).

В Кубке Украины — 17 игр, 5 голов (в «Вересе» — 2 игры).

Играл в юношеской сборной СССР (международный турнир «Дружба», 1979 — 5 игр, 1 гол, турнир УЕФА, 1980 — 2 игры).

Один из лучших бомбардиров «Волыни» за всю историю команды — 91 гол во всех турнирах. Рекордсмен «Волыни» за один сезон — 22 гола (1989).

Некоторое время работал тренером в ДЮФШ «Волынь» (Луцк). Летом 2013 года вошёл в тренерский штаб главного тренера лучан Виталия Кварцяного.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Волынь»

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Верес»
Футбольные тренеры Украины
Мастера спорта СССР